Публичное акционерное общество "Нау́чно-произво́дственная корпора́ция «Объединённая ваго́нная компа́ния» (ПАО «НПК ОВК») — российский производитель грузовых железнодорожных вагонов. ПАО «НПК ОВК» включена Министерством экономического развития Российской Федерации в перечень системообразующих организаций.

ПАО «НПК ОВК» управляет железнодорожным холдингом, в состав которого входят АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».

Штаб-квартира холдинга находится в Москве.

История 

«Объединенная вагонная компания» (ОВК) была учреждена для управления деятельностью Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) и лизинговой компании «РЕЙЛ1520» (RAIL1520) в мае 2012 года.

Официальный запуск Тихвинского вагоностроительного завода состоялся в январе 2012 года. В июне 2013 года ТВСЗ получил «Премию развития» Внешэкономбанка в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности». В июле 2014 года на ТВСЗ был выпущен 10 000-й грузовой вагон с момента запуска предприятия.

Компания по лизингу грузовых вагонов RAIL1520 была основана в начале 2011 года. В январе 2012 года RAIl1520 создала совместное предприятие по лизингу вагонов с японской Mitsui — MRC1520. RAIL1520 входит в Топ-5 крупнейших лизинговых компаний России.

В сентябре 2013 года «Объединённая Вагонная Компания» и американская Wabtec Corporation подписали соглашение о создании совместного предприятия. За несколько месяцев до этого подобное соглашение было подписано с американской компанией Amsted Rail.

В марте 2014 ОВК и американская Timken объявили о запуске в 2015 году совместного предприятия по выпуску кассетных подшипников для грузовых вагонов.

В апреле 2014 года «Объединенная Вагонная Компания» объявила о создании собственного конструкторского бюро — ВНИЦТТ.

В июне 2014 года ОВК приобрела у РОСНАНО и Ижевского машзавода 100 % акций НПЦ «Пружина» (Ижевск, Удмуртия), выпускающего пружины с увеличенным ресурсом для железнодорожного транспорта.

В этом же месяце ОВК объявила о создании транспортной компании «Восток1520», специализирующейся на тяжеловесных перевозках на железнодорожном транспорте. В ноябре 2016 года НПК «Объединённая Вагонная Компания» продала 100 % долю «Восток 1520» Первой Тяжеловесной Компании.

В декабре 2014 года парк лизинговой компании RAIL1520 достиг 20 000 грузовых вагонов.

В 2015 году ОВК и глобальный поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec (США) подписали контракт о поставках на американский рынок крупного вагонного литья.

В декабре 2015 года ОВК запустила предприятие транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения — ЗАО «ТихвинХимМаш» (ТХМ). На базе производства организован выпуск более 20 моделей и модификаций вагонов-цистерн с повышенной грузоподъёмностью, предназначенных для перевозки всей номенклатуры химических продуктов.

В том же месяце ОВК объявила о покупке 100 % доли ООО «Трансмашэнерго» — компании-заказчика строительства газопоршневой тепловой электростанции. Собственная ТЭЦ обеспечит энергобезопасность производственных предприятий ОВК на территории тихвинской промышленной площадки.

В марте 2016 года «Объединенная Вагонная Компания» приобрела 100 % долю АО «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» (ТСЗ «Титран-Экспресс») — современного машиностроительного комплекса по сервисному обслуживанию подвижного состава. Проектная мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.

В сентябре 2016 года «Объединенная Вагонная Компания» объявила об открытии собственного представительства в США — Uniwagon North America Corp. (Нью Джерси), что связано с реализацией плана железнодорожного холдинга ОВК по выводу его продукции на североамериканский рынок и организации нового канала сбыта.

В октябре 2016 года НПК ОВК запустила производство комплектующих из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой мощностью 30 000 вагонокомплектов в год. Объём инвестиций превысил 1 млрд рублей.

В конце 2016 года была произведена первая партия специализированных вагонов на новом предприятии железнодорожного холдинга «ТихвинСпецМаш». Предприятие специализируется на выпуске различных типов мелкосерийного подвижного состава, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, изотермических вагонов и думпкаров.

В том же месяце НПК «Объединённая Вагонная Компания» создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520.

В сентябре 2017 Тихвинский вагоностроительный завод прошёл процедуру сертификации AAR (Ассоциация американских железных дорог) и приступил к экспортным отгрузкам крупного вагонного литья для комплектования американских грузовых вагонов.

В августе 2018 года НПК «Объединённая Вагонная Компания» получила статус поставщика крупнейшего железнодорожного оператора Европейского союза Deutsche Bahn, а в ноябре победила в тендере DB на поставку сочленённых фитинговых платформ.

В марте 2019 года НПК ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане, подписали контракт на поставку уникальных для рынка СНГ 400 цистерн сочленённого типа для перевозки сжиженных углеводородных газов.

В августе 2021 года ОВК и «Русагротранс» подписали договор поставки 500 хопперов до конца 2021 год. Сумма сделки оценивалась примерно в 1,5 млрд руб.

Деятельность 
Железнодорожный холдинг НПК «Объединённая Вагонная Компания» занимается проектированием, производством, лизингом, сервисным обслуживанием грузовых вагонов и их перевозками.

НПК ОВК первой в России приступила к серийному производству грузовых вагонов нового (пятого) поколения с повышенной осевой нагрузкой в 25 тонн.

НПК ОВК принадлежат интеллектуальные права на технологии двух крупнейших мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ.

Производственным центром холдинга является Тихвинский вагоностроительный завод. В 2020 году на предприятиях НПК ОВК построено 100 тыс. грузовых вагонов.

Финансы 
По состоянию на конец 2019 года оборот (выручка) НПК «Объединённая Вагонная Компания» составил 64 470 млн руб. Операционная прибыль составила 7 515 млн руб.

В апреле 2017 года ОВК дополнительно разместила на Московской бирже 2,2% акций на сумму 1,9 млрд руб. По результатам SPO free-float компании увеличился до 21,05%.

Управление 
Генеральным директором ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с 7 ноября 2022 года является Дмитрий Олюнин (экс Первый Заместитель Председателя Правления ВТБ (ПАО)).

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Примечания 

Железнодорожные компании России